Toponímia:
 Sunyer (municipi), municipi al bell mig de la comarca del Segrià 
 Sunyer d'Aguilar, masia a Aguilar (municipi de Montmajor, Berguedà)
 Sunyer de Valldeperes, masia a Valldeperes, antiga quadra del municipi de Navàs (Bages)
 Can Sunyer, diversos indrets
 Can Sunyer del Palau, entitat de població 
 Casa Sunyer (Alcanar), obra del municipi d'Alcanar 
 Casa Josep Sunyer, edifici de Sitges (Garraf) 
 Son Sunyer, possessió al barri de Es Pil·larí, al districte de Llevant de la ciutat de Palma, Mallorca 
 Biografies:
 Prenom:
 Sunyer I de Barcelona (~890 - La Grassa, 950), comte de Barcelona i de Girona (911-947) i d'Osona (911-939 i 943-947)
 Sunyer I d'Empúries-Rosselló (?- 848), comte d'Empúries i de Rosselló (834-848) 
 Sunyer II d'Empúries-Rosselló (~840 - 915), comte d'Empúries (862-915) i de Rosselló (896-915)
 Sunyer I de Pallars (? - ~1010), comte de Pallars (948-1010) i comte consort de Ribagorça
 Cognom:
 Ferran Sunyer i Balaguer (Figueres, 1912 – Barcelona, 1967), matemàtic autodidacte 
 Francesc Sunyer i Capdevila (Roses, 1826 - 1898), metge i polític català 
 Joan-Pere Sunyer o Joan Pere Sunyer (Clairà, 1943), poeta nord-català 
 Joaquim Sunyer i de Miró (Sitges, 1874 - Barcelona, 1956), pintor noucentista
 Josep Sunyer i Raurell (Manresa, ~1673 - 1751), escultor del Barroc
 Leandre Sunyer i Puigventós (Martorell, 1833 - Barcelona, 1888), compositor, violinista i organista català
 Lluís Sunyer Sanchís (Alzira, Ribera Alta, 1910 - 1990), industrial valencià
 Magí Sunyer i Molné (Reus, 1958), escriptor i professor de literatura catalana a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona
 Max Sunyer (la Pobla de Massaluca, Terra Alta, 1947), guitarrista català de jazz rock 
 Narcís Sunyer i Veciana o Francesc Narcís (Reus, 1768 - Barcelona, 1847), comerciant 
 Pere Sunyer (Reus, 1749 - 1818), fabricant de teixits i comerciant 
 Ramon Sunyer Clarà (Barcelona, 1889 — 1963), joier i argenter català
 Salvador Sunyer i Aimeric (Salt, 1924), escriptor i polític 
 Salvador Sunyer i Bover (Salt, 1957), gestor i productor teatral català